Kám, bibliai alak, Noé fia
 Kám, település Vas megyében